Granite Store bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Granite Store (Maine), NRHP-ID: 74000152
 Granite Store (Massachusetts), NRHP-ID: 83004120